Тодоровићи могу да буду:

 Тодоровић (презиме), српско презиме
 Тодоровићи (породица), српска породица

или

 Тодоровићи (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ

Види још 
 Тодоровић